

Musique

Album 

 , cinquième album de  sorti le .

Chanson 

 Confident, chanson issue de l'album ci-dessus ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 confident, personne à qui l'on se confie.
 confident, double fauteuil en forme de S.